El término ABS se puede referir a:

 Antilock Brake System, sistema antibloqueo de ruedas, dispositivo diseñado para dar adherencia a los neumáticos durante el proceso de frenado.
 American Bureau of Shipping, sociedad de clasificación con sede en Houston, USA.
 Acrilonitrilo butadieno estireno, material plástico.
 Valor absoluto.
 abs, comando básico de valor absoluto de muchos lenguajes de programación.
 Arch Build System, sistema de gestión de paquetes para la distribución linux Archlinux.
 ABS (escalada), freno de escalada de Alp Tech.
 El código IATA para el aeropuerto de Abu Simbel.
Abs, abreviación usada para referirse a los músculos abdominales.

Referencias

Siglas